Michel Bizot kan verwijzen naar:

 Michel Bizot (persoon), een generaal tijdens de Krimoorlog
 Michel Bizot (metrostation), een metrostation in Parijs vernoemd naar de generaal
 Avenue du Général-Michel-Bizot, een straat in Parijs vernoemd naar de generaal